Алекса́ндр Клавдиа́нович Якимо́вич (род. 6 октября 1947, Ленинград) — российский искусствовед, критик, историк искусства, специалист по искусству XVII—XX веков. Доктор искусствоведения (1998), действительный член РАХ (2007; член-корреспондент с 2002). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2021).

Биография 
Окончил отделение истории искусств МГУ; ученик Ю. К. Золотова. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию «Художественная жизнь Рима начала XVII века».

Работал в НИИ истории и теории искусства АХ СССР, в Институте искусствознания, в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, в музее «Царицыно». Член Союза художников (секция критики и искусствознания) с 1981 года и Международной ассоциации художественных критиков (AICA) c 1986 года. Вице-президент AICA с 1992 по 1994 год. C 1998 года — ведущий научный сотрудник Института культурологии; докторская диссертация «Рождение авангарда. Искусство и мысль». Живёт и работает в Москве.

Старшая сестра — книговед Юлия Клавдиановна Якимович (род. 1933).

Библиография 

 
 Дебюты: (Очерк творчества молодых художников). — М.: Знание, 1989. — 53 с.
 Художник и дворец: Диего Веласкес. — М.: Советский художник, 1989. — 270 с. — (Рассказы о художниках). — ISBN 5-269-00014-8.
 Молодые художники восьмидесятых. Дебюты: Беседы об искусстве живописцев, скульпторов и графиков, начавших свой творческий путь в 1980-е гг. — М.: Советский художник, 1990. — 291 с. — ISBN 5-269-00070-9.
 Магическая Вселенная. — М.: Галарт, 1995. — 168 с. — ISBN 5-269-00894-7.
 Реализмы двадцатого века: Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм. М.: Галарт, ОЛМА-Пресс, 2000.
 Восстановление модернизма. Живопись 1940—1960-х годов на Западе и в России. — М.: Галарт, ОЛМА-Пресс, 2001. — ISBN 5-269-00991-9.
 Новое время. Очерки искусства и культуры XVII—XVIII веков. СПб, Азбука-Классика, 2004
 Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до классического авангарда. — М.: Искусство, 2004. — 492 с. — ISBN 5-85200-414-6.
 Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли XX века. — М.: Галарт, 2009. — 288 с. — .
 Полёты над бездной. Искусство, культура, картина мира 1930—1990. М.: Искусство-XXI век, 2009;
 Искусство непослушания. Вольные беседы о свободе творчества. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011;
 Портреты Веласкеса. М.: ГАЛАРТ, 2012;
 Веласкес. М.: Молодая гвардия, 2016 (Жизнь замечательных людей)
 Восемнадцатый век. Искусство и Просвещение. — М.: РИП-холдинг, 2017. — 351 с. — .
 На пороге двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры. Кн. 1. М.: БуксМАрт, 2018;
 Василий Кандинский. М.: Молодая гвардия, 2019 («Жизнь замечательных людей»);
 Василий Кандинский. М.: Искусство XXI век. 2019

 Исторические композиции и жанры Т. Назаренко // Советская живопись. М., 1983. Вып. 5;

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РАХ
 Александр Якимович на сайте www.gif.ru
 Александр Якимович на сайте «AICA-Россия»
 Александр Якимович на сайте www.kasparov.ru

Источники 
 Рейтинг критиков // Декоративное искусство. — 1991. — № 9. — С. 58-59.

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Искусствоведы России
Исследователи русского авангарда
Доктора искусствоведения
Сотрудники Государственного института искусствознания
Действительные члены РАХ
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Историки искусства России
Сотрудники Российского института культурологии
Члены Союза художников СССР
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Члены Ассоциации искусствоведов